Делькевич — українське прізвище.

 Делькевич Йосиф (1822—1912) — священик і релігійний діяч Української Греко-Католицької Церкви, богослов, педагог, викладач Львівського університету, канонік і просинодальний екзаменатор Перемиської греко-католицької капітули, депутат (посол) Галицького Крайового Сейму (1868–1869). Вперше у Львівському університеті викладав педагогіку українською мовою.
 Делькевич Йосип (1874—1938) — львівський будівничий і скульптор.

Українські прізвища